Cherry Valley kan syfta på följande platser:

USA 

 Cherry Valley, Arkansas, ort, Cross County, 
 Cherry Valley, Illinois, ort, Winnebago County, 
 Cherry Valley, Kalifornien, ort, Riverside County, 

Robotskapade USAförgreningar